L'édition 2019 du tournoi de tennis de Linz se déroule du 7 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Danielle Collins et Jessica Pegula, de l'Italienne Camila Giorgi, des Tchèques Petra Kvitová et Markéta Vondroušová, de la Lettonne Anastasija Sevastova et de la Grecque María Sákkari. Elles sont respectivement remplacées par Anna Blinkova, Elena Rybakina, Jeļena Ostapenko, Andrea Petkovic , Alison Van Uytvanck, Ysaline Bonaventure et Cori Gauff.

Pendant le tournoi 
La jeune Américaine de seulement 15 ans Cori Gauff atteint les quarts de finale, ce qui lui assure de rentrer pour la première fois dans le top 100 mondial à l'issue du tournoi.

Lauréates 
L'Américaine Cori Gauff remporte son  WTA en dominant en finale la Lettone Jeļena Ostapenko.
La paire Tchèque Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Linz
Sport en Autriche en 2019
Tennis en octobre 2019